Margesson ist der Familienname folgender Personen:

 David Margesson, 1. Viscount Margesson (1890–1965), britischer Politiker der Conservative Party
 Francis Margesson, 2. Viscount Margesson (1922–2014), britischer Peer und parteiloser Politiker